Везе́н-де-Левезу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 145 км на північний схід від Тулузи, 32 км на схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 630,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Везен-де-Левезу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Везен-де-Левезу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везен-де-Левезу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Везен-де-Левезу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон